Der Karshi Challenger 2011 war ein Tennisturnier, das vom 15. bis 20. August 2011 in Qarshi stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 115 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 109 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 115 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Qarshi